Katajew ist der Nachname folgender Personen:
 Iwan Iwanowitsch Katajew (1902–1937), russischer Schriftsteller
 Jewgeni Petrowitsch Katajew (1903–1942), russischer Schriftsteller
 Walentin Petrowitsch Katajew (1897–1986), russischer Dramatiker